Bolan steht für:

Orte und geographische Punkte
 Bolan (Distrikt), eine Verwaltungseinheit in der pakistanischen Provinz Belutschistan
 Bolan-Pass, ein Gebirgspass in Pakistan
 Bolan (Iowa), eine Siedlung im US-Bundesstaat Iowa

Personen
 Marc Bolan, Mitglied der Band T. Rex
 Rachel Bolan, Bassist bei Skid Row

Siehe auch:
 Polan
 Pollan